Chaource ist

 der Name einer Gemeinde im französischen Département Aube, siehe Chaource
 der Name einer in dieser Gegend hergestellten Käsesorte, siehe Chaource (Käse)
 der Notname eines namentlich nicht bekannten Bildhauers, siehe Meister von Chaource

Siehe auch:
 Chaourse, eine Gemeinde im französischen Département Aisne